Marco Galli – włoski kardynał, biskup Rimini w latach 1659–1683.
 Marco Galli – włoski piłkarz wodny, mistrz świata z 1978 roku.